A Copa Davis de 1966 foi a 55ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Pela primeira vez, a Zona Europeia foi dividido em dois grupos, sendo que o campeão de cada grupo entrou para a fase Interzonal. Participaram da competição 46 equipes, sendo 32 na Zona Europeia, 6 na Zona Americana e 8 na Zona do Leste.

Os Estados Unidos derrotaram o México na final da Zona Americana, a Índia derrotou o Japão na final da Zona Oriental e Brasil e Alemanha Ocidental venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, a Índia derrotou o Brasil e enfrentou a atual campeã Austrália, que venceu o Desafio Final. A final foi disputada no Kooyong Stadium em Melbourne, Austrália, de 26 a 28 de dezembro.

Zona Americana

Zona do Leste (Oriental)

Chave A

Chave B

Final

Zona Europeia

Grupo Europeu A

Grupo Europeu B

Interzonal

Primeira Rodada

Final

Desafio Final

Fonte
 

1966
1966 no tênis